T. J. Fast (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace

Carrière 
Repêché par les Kings de Los Angeles, il évolue de 2008 à 2010 pour l'organisation des Blues de Saint-Louis avant de passer aux mains des Panthers de la Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Royals de Calgary || LHJA ||10 ||0 ||2 ||2 ||0 || - || - || - || - || - 
|-
|2004-2005 || Kodiaks de Camrose || LHJA ||58 ||8 ||28 ||36 ||40 || - || - || - || - || - 
|-  
|2005-2006 || Pioneers de Denver || NCAA ||39 ||1 ||6 ||7 ||26  || - || - || - || - || - 
|-
|2006-2007 || Pioneers de Denver || NCAA ||19 ||0 ||4 ||4 ||14  || - || - || - || - || - 
|- 
|2006-2007 || Americans de Tri-City || LHOu ||26 ||3 ||19 ||22 ||30 ||6 ||0 ||1 ||1 ||14
|-
|2007-2008 || Americans de Tri-City || LHOu ||71 ||17 ||37 ||54 ||92 ||16 ||1 ||8 ||9 ||16 
|- 
|2008-2009 || Rivermen de Peoria || LAH ||46 ||1 ||4 ||5 ||12 || - || - || - || - || - 
|-
|2008-2009 || Aces de l'Alaska || ECHL ||9 ||0 ||1 ||1 ||6 ||18 ||0 ||5 ||5 ||11
|-
|2009-2010 || Aces de l'Alaska || ECHL ||46 || 10 || 21 || 31 || 26 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0 
|-
|2009-2010 || Rivermen de Peoria || LAH ||18 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||58 || 9 || 18 || 27 || 36 || - || - || - || - || - 
|-
|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH ||11 || 1 || 0 || 1 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Whale du Connecticut || LAH ||1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || - 
|-
|2011-2012 || Bulldogs de Hamilton || LAH ||42 || 1 || 4 || 5 || 34 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Condors de Bakersfield || ECHL || 17 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 49 || 9 || 25 || 34 || 24 || 17 || 8 || 11 || 19 || 12
|-
| 2014-2015 || Heilbronner Falken || DEL2 || 36 || 2 || 13 || 15 || 49 || 9 || 1 || 5 || 6 || 31

Notes et références 

Naissance en septembre 1987
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du Whale du Connecticut
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Heilbronner Falken
Joueur du ETC Crimmitschau